Ивановщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ивановщина — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Ивановщина — деревня в Дубровенском районе Витебской области.
 Ивановщина — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Россия 
 Ивановщина — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Ивановщина — деревня в Юрьянском районе Кировской области.
 Ивановщина — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Ивановщина — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.
 Ивановщина — деревня в Милославском районе Рязанской области.
 Ивановщина — деревня в Осташковском районе Тверской области.

Украина 
 Ивановщина — село в Романовском районе Житомирской области.